Frank Verlaat (Haarlem, 5 de março de 1968) é um ex-futebolista neerlandês que jogava como zagueiro.

Carreira 
Jogou profissionalmente por 21 anos, iniciando a carreira em 1986 no Ajax. Nos Ajacieden, foram apenas 17 jogos em sua primeira passagem, encerrada em 1989. Teve ainda destacadas passagens por Lausanne (Suíça),  (França) e Stuttgart (Alemanha) antes de voltar a vestir a camisa do Ajax em 1999.

Após 21 partidas e 3 gols, Verlaat deixaria novamente o Ajax em 2000 e voltaria ao futebol alemão para defender o Werder Bremen, atuando em 81 jogos e fazendo 5 gols. Encerrou sua carreira na Áustria, onde defendeu Austria Wien e Sturm Graz até 2007.

Seleção Neerlandesa 
Com 4 partidas pela seleção B dos Países Baixos em 1989, Verlaat atuou uma única vez pela equipe principal, em 1995, num amistoso contra Portugal.

Vida pessoal
Seu filho, Jesper Verlaat, é também jogador de futebol (atua como volante), se profissionalizando no Werder Bremen em 2015, porém nunca atuou em partidas oficiais no time principal, embora tivesse sido relacionado para 2 jogos (um pela Copa da Alemanha e outro pela Bundesliga).

Títulos
 Ajax
 Taça dos Clubes Vencedores de Taças: 1986–87
 Copa dos Países Baixos: 1986–87
 Auxerre
 Copa da França: 1993–94
 Stuttgart
 Copa da Alemanha: 1996–97
 Austria Wien
 Supercopa da Áustria: 2004

Ligações externas 
 
 

Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do AFC Ajax
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do FK Austria Wien
Futebolistas do SK Sturm Graz
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol
Naturais de Haarlem